Dix-Sept-Juin ou XVII-Juin ou 17-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

17 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,
 
 Le , vers le début de la seconde Guerre mondiale : 
 Première arrestation du préfet Jean Moulin, au hameau de La Taye près de Saint-Georges-sur-Eure en Eure-et-Loir.
 Combats de la  d'infanterie à Loury dans le Loiret.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Combats meurtriers de la Résistance intérieure française contre les troupes allemandes à Prigonrieux en Dordogne.
 Bombardement aérien allié sur La Loupe, en Eure-et-Loir.
 Quinze maquisards FFI meurent dans des combats contre les troupes allemandes à Boissia, près de Clairvaux-les-Lacs et Hautecour, dans le Jura.
 Attaque  par les forces d'occupation allemandes du maquis de Souesmes, dans le Loir-et-Cher.
 Libération, par la  d'infanterie et la  aéroportée américaines, de Saint-Sauveur-le-Vicomte, dans la Manche.
 Rafle du maquis de Boulincourt à Agnetz, dans l'Oise.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Localisations 

La mention éventuelle « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
17